10-й Кубок наций Персидского залива по футболу проходил с 21 февраля по 9 марта 1990 года на стадионе «Дружбы и мира» в Кувейте.

Схема проведения 
Шесть команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось два очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам 5 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива.

Выход Ирака из турнира 
После матча со сборной ОАЭ Ирак в знак протеста отказался от дальнейшего участия в турнире. Все результаты сыгранных им матчей были аннулированы.

Участники 
После того, как сборная Саудовской Аравии отказалась от участия, в турнире принимало участие 6 сборных:
  — организатор и действующий обладатель
 
 
 
 
  — отказался от участия по ходу турнира

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
5 мячей:
  Мухаммед Ибрахим

2 мяча:

  Мансур Муфта

  Муаяд аль-Хаддад

  Хиляль Хамид

1 мяч:

  Фаяз Махмуд
  Махмуд Суфи
  Аадель Хамис
  Ваиль Сулейман аль-Хабаши

  Рашид Салим Бдих
  Валид Карим Нассар
  Фахад Хамис
  Зухаир Бахит

  Тайед Абдельнур
  Матар Халифа

Интересные факты 
 Кувейт во второй раз принимает Кубок наций Персидского залива в качестве действующего обладателя трофея и второй раз защищает дома свой титул.
 Ирак второй раз покидает турнир досрочно, и второй раз это происходит после матчей со сборной ОАЭ.
 Мяч, забитый Фахадом Хамисом на 58-й минуте матча ОАЭ — Оман, стал сотым пропущенным сборной Омана в рамках Кубков наций Персидского залива.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1990
1990 год в Кувейте
Международные соревнования по футболу в Кувейте
Февраль 1990 года
Март 1990 года